Численность населения республики по данным Росстата составляет  чел. (). Татарстан занимает 8-е место по численности населения среди субъектов Российской Федерации. Плотность населения —  чел./км² (). Городское население —  % ().

Численность населения 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Населённые пункты 

Крупнейшим населённым пунктом Татарстана является его столица город-миллионник Казань. Кроме него, в республике есть ещё 29 населённых пунктов с численностью населения более 10 тысяч человек, в том числе 8 городов более чем с 50 тысячами и 3 города с более чем 100 тысячами жителей.

Населённые пункты с численностью населения более 10 тысяч человек

Национальный состав

Татары 
Доля татар в населении республики по результатам переписей:

Татары — по результатам переписи 2010 года, в республике проживало 2,012,000 татар (что составляет свыше 53 % населения республики).

Из 43 муниципальных районов татары образуют большинство в 32, русские — в 10, и в одном районе большинство населения составляют чуваши. В 10-ти районах численность татар превышает 80-90 % от общей численности указавших национальность.

Хотя обе основные этнические группы республики в целом ведут сходный образ жизни, в динамике численности татарского и русского населения республики имеются существенные различия. Так, по сравнению с русскими у татар рождаемость в среднем выше (на селе — в 1,3 раза, в городе — в 1,5 раза). Смертность у татар несколько ниже (9,9 против 11,2 промилле), удельный вес молодых возрастных групп у татар выше. Естественный прирост населения республики: 4,0 % у татар и −1,4 % у русских.

В силу указанных причин согласно прогнозным данным будущего этнического состава Республики Татарстан к 2030 г. удельный вес татар в пределах республики будет увеличиваться. К концу прогнозируемого периода этот показатель может дойти до 58,8 %, а удельный вес русских составит 35,3 %. Урбанизованность татар будет происходить быстрыми темпами, причем местами их расселения все чаще будут выступать более крупные города и агломерации. Прогнозируется существенный рост численности татар в наиболее крупных городах с относительно высоким уровнем жизни населения.

Русские 
Доля русских в населении республики по результатам переписей:

Чуваши 
Доля чувашей в населении республики по результатам переписей:

Аксубаевский район является единственным районом республики, относительным большинством в котором не являются ни русские, ни татары. Доля чувашей в районе составляет 44,0 %.
Также чуваши составляют значительную часть населения Дрожжановского р-на — 41,1 %, Нурлатского р-на — 25,3 %, Черемшанского района — 22,8 %, Тетюшского р-на — 20,9 %, Буинского р-на — 19,9 % и Алькеевского р-на — 19,2 %.

Удмурты 
Доля удмуртов в населении республики по результатам переписей:

Удмурты компактно проживают в Кукморском районе, где они составляют 14,0 % от всего населения, в Балтасинском районе — 11,9 %, в Агрызском районе — 6,4 %, в Бавлинском районе — 5,6 %.

Башкиры 

Доля башкир в населении республики по результатам переписей:

По данным переписи 2010 года на территории Татарстана проживает 13,7 тысяч башкир, из них 5,9 тысяч — в Набережных Челнах, 1,8 тысячи — в Казани.

Евреи 
Доля евреев в населении республики по результатам переписей:

Евреи Татарстана и Удмуртии — это особые территориальные группы ашкеназов, сформировавшиеся в регионе проживания смешанного тюрко-, финно-угро- и славяноязычного населения. Ашкеназские евреи проживают на территории Татарстана с 1830-х годов. Первоначально, евреи Удмуртии и Татарстана подразделялись на 2 территориальные группы: 1) удмуртские евреи, жившие в Удмуртии и на севере Татарстана; 2) татарские или казанские евреи. Они говорили на языке идиш. Удмуртские евреи сформировали местный идиом идиша (удмуртиш), одна из характерных особенностей которого является заметное количество удмуртских и татарских заимствований.

По данным Всесоюзной переписи 1989 года в Татарстане проживало свыше 7 тысяч евреев. В 1990-е годы происходила репатриация в Израиль. Ныне в Израиле проживает около 9 тысяч репатриантов из Татарстана.

Национальный состав по районам (2010) 
По данным переписи 2010 года

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания

Ссылки 
 Шигапова Д. К. Кандидат социологических наук, доцент Казанский (Приволжский) Федеральный Университет Россия Тенденции миграционных процессов в Республике Татарстан

Население Татарстана
Народы Татарстана